Der Garten Eden oder Garten Eden steht für:
 Garten Eden, Bezeichnung für das biblische Paradies
 Garten Eden (Magazin), ehemaliges, deutsches Gartenmagazin (1999 bis 2011)
 Der Garten Eden (Roman), posthum veröffentlichter Roman von Ernest Hemingway (1986)

Der Garten Eden ist Titel folgender Filme:
 Der Garten Eden (1928), Spielfilm von Lewis Milestone
 Der Garten Eden (1954), Regie und Drehbuch von Max Nosseck
 Der Garten Eden (1977), deutscher Dokumentarfilm von Lutz Mommartz
 Der Garten Eden (1981), italienisch-japanische Filmproduktion von Masumura Yasuzō
 Der Garten Eden (1994), internationale Film-Koproduktion von María Novaro

Siehe auch:
 Garden of Eden, Gletscherfeld in Neuseeland
 Giardino Eden, Garten in Venedig
 Die Gärten Eden, italienischer Spielfilm von Alessandro D’Alatri (1998)
 Müll im Garten Eden, deutscher Dokumentarfilm von Fatih Akin (2012)
 Eden, Begriffsklärung